Пуенте Кебрадо има више значења:

 Пуенте Кебрадо, Позо Сан Исидро (Тескоко), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Пуенте Кебрадо (Куитлавак), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику